Кавапан има више значења:

 Кавапан, Анексо Нињос Ероес (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кавапан (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику